Рыхвал:

 Рыхвал — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Конинский повят.
 Рыхвал — гмина (волость) в Польше, входит в Конинский повят, Великопольское воеводство.